

Codici e abbreviazioni 
 aug – codice ISO 639-3 della lingua aguna
 Aug – abbreviazione di augite, minerale
 Aug – abbreviazione di August, agosto in lingua inglese
 AUG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Augusta Maine State di Augusta (Stati Uniti d'America)

Geografia

Austria 
 Aug – frazione di Wies, comune nel distretto di Deutschlandsberg (Stiria)
 Aug-Radisch – ex comune ora frazione di Gnas, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Altro 
 AUG – in biologia molecolare, codone adenina-uracile-guanina che codifica per la metionina, e codone di avvio della traduzione
 Andrus Aug – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada estone
 Steyr AUG – famiglia di fucili d'assalto dalla divisione armi della fabbrica austriaca Steyr-Daimler-Puch, (oggi Steyr Mannlicher)

Note

Pagine correlate 
 Augh – parola di saluto immaginaria attribuita ai nativi americani